Hartnid ist der Name folgender Personen:

 Hartnid III. (Wildon) (* wohl 1246; † um 1302), ein steirischer Ministeriale
 Hartnid Gleusser (* um 1350; † 1411), salzburgischer römisch-katholischer Geistlicher und von 1391 bis 1411 Abt der Benediktinerabtei St. Blasius zu Admont
 Hartnid von Lichtenstein-Offenberg († 1298), Bischof von Gurk (Kärnten)